Élisabeth II peut faire référence à :
 Élisabeth II (1926-2022), reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth de 1952 à 2022 ;
 Élisabeth II (timbre), timbres :
 Élisabeth II type Machin,
 Élisabeth II type Wilding.

Voir aussi 

Homonymie dynastique